Спле́тница — ж. р. от «сплетник».

 «Сплетница» (2002—2009)— серия романов для молодёжи, написанных американкой Сесили фон Зигесар.
 «Сплетница» (2007—2012) — американская телевизионная подростковая драма по романам Сесили фон Цигезар.

См. также 
 Сплетня